D987 (Aveyron), een departementale weg in het Franse departement Aveyron
 D987 (Lozère), een departementale weg in het Franse departement Lozère